Bauhöhe steht für:

 Gebäudehöhe,  Bemessungswert eines Gebäudes

 Bauhöhe (Spessart) (Hintere 533 m, Vordere, Mittlere), Berg im Spessart